Кубок Азии 2011 — футбольный турнир среди азиатских сборных. Это 15-й по счету Кубок Азии. Финальный турнир прошёл в Катаре в январе 2011 года.

Участники 

В турнире принимают участие 16 сборных:

Автоматически попавшие на турнир:

  — организатор
  — победитель Кубка Азии 2007
  — 2-й призёр Кубка Азии 2007
  — 3-й призёр Кубка Азии 2007

Прошедшие отборочный турнир:

  — группа B
  — группа A
  — группа E
  — группа E
  — группа D
  — группа B
  — группа C
  — группа D
  — группа C
  — группа A

Попавшие на турнир, как победители Кубка вызова:
  — победитель Кубка вызова 2008
  — победитель Кубка вызова 2010

Отборочный турнир 

Команды, занявшие первое (), второе () и третье () места на Кубке Азии по футболу 2007, и страна-хозяин чемпионата () получили путёвки в финальный турнир автоматически. Кубок вызова АФК также играет роль отборочного турнира для самых слаборазвитых, в футбольном отношении, стран-членов АФК. Победители Кубка вызова АФК 2008 () и Кубка вызова АФК 2010 () также автоматически получили путёвки в финальный турнир.

Стадионы 
Игры Кубка Азии проходят на 5 стадионах, находящихся в двух городах Катара.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка прошла 23 апреля 2010 года в Дохе. «Посев» по корзинам был опубликован 22 апреля.

Групповой турнир

Дополнительные показатели 
Порядок дополнительных показателей при равенстве очков в группах:

 Результаты личных встреч:
 Очки
 Разница мячей
 Число забитых мячей
 Разница мячей
 Число забитых мячей
 Показатели Fair Play
 Жребий

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала 

Примечание: на 97 - ой минуте Хонда не реализовал пенальти (вратарь). Хосогаи забил гол с добивания.

Матч за 3 место

Финал

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Qatar 2011 — Официальный сайт
 Кубок Азии 2011

Кубки Азии по футболу
Футбол в Азии в 2011 году
К
Международные соревнования по футболу в Катаре
Спорт в Катаре в 2011 году